

Biografia
Ha frequentato il liceo scientifico alla Scuola militare Nunziatella di Napoli (corso 1961-1965) e quindi l'Accademia militare di Modena. Nel 1971 ha comandato la Tenenza di Cassano d'Adda, e poi la Compagnia di Varese.
Capo ufficio criminalità organizzata al Comando generale, ha fatto parte dei comitati e gruppi di studio internazionali sui fenomeni del terrorismo e della mafia. In questa veste è stato stretto collaboratore di Giovanni Falcone. Ha guidato il Comando provinciale carabinieri di Catania (1988-1991) e il Comando provinciale di Napoli (1997-2001). È poi stato capo di gabinetto della Direzione investigativa antimafia (1991-1997). Nominato generale di brigata nel 2001 ha guidato fino al 2003 il comando Regione carabinieri Sicilia. È stato direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia e dal 2005 direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga.

Nominato generale di corpo d'armata, nel gennaio 2008 è al vertice del Comando interregionale carabinieri "Pastrengo". Il 13 gennaio 2012 è nominato vice comandante generale dell'Arma. Lo resta solo due mesi in quanto il 6 marzo dello stesso anno lascia il servizio attivo.

Onorificenze

Onorificenze italiane

Onorificenze straniere

Note

Generali dei Carabinieri
Cavalieri di gran croce OMRI
Allievi della Nunziatella